Ben Davis peut se référer à :

 Ben Davis (1900–1987), saxophoniste anglais, codétenteur de Selmer UK ;
 Ben Davis (1961-), directeur de la photographie britannique ;
 Ben Davis (1972-), basketteur américain ;
  (1977-), joueur de baseball professionnel.

Pommier 
 Ben Davis, un cultivar de pommier domestique